D’Artois von Bequignolle auch d’Artois von Bequignolles ist der Familienname folgender Personen:

* Eduard d’Artois von Bequignolles (1793–1865), preußischer Generalleutnant und Kommandeur der 12. Division
 Hermann Ferdinand Eduard Johannes d’Artois von Bequignolles (1825–1867), Intendant des Hoftheaters in Wiesbaden, Dichter und Dramaturg, siehe Hermann von Bequignolles
 Johann Leonhard d’Artois von Bequignolle (um 1717–um 1778), preußischer Rittmeister